Валенти́н Сила́ги (; 19 апреля 1957, Бобылна) — румынский боксёр второй средней весовой категории, выступал за сборную Румынии в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Москве, обладатель серебряной и бронзовой медалей чемпионата Европы, победитель многих международных турниров и национальных первенств. Ныне — тренер по боксу.

Биография 
Валентин Силаги родился 19 апреля 1957 года в коммуне Бобылна, жудец Клуж. Первого серьёзного успеха на ринге добился в 1979 году, когда во втором среднем весе выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы в Кёльне. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1980 года в Москве — в четвертьфинале со счётом 3:2 победил британца Марка Кейлора, в будущем известного боксёра-профессионала, но на стадии полуфиналов единогласным решением судей уступил кубинцу Хосе Гомесу, который в итоге и стал олимпийским чемпионом.

Получив бронзовую олимпийскую медаль, Силаги ещё в течение некоторого времени продолжил выходить на ринг в составе национальной сборной, принимая участие в крупнейших международных турнирах. Так, в 1981 году побывал на чемпионате Европы в Тампере, откуда привёз медаль бронзового достоинства. Вскоре после этих соревнований принял решение завершить карьеру спортсмена и покинул сборную. После окончания спортивной карьеры эмигрировал в Германию, где занялся тренерской деятельностью. Долгие годы был личным тренером югославского немецкого чемпиона Европы Луана Красничи.

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Румынии
Боксёры 1970-х годов
Боксёры 1980-х годов
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1980 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года